Лазурный — посёлок в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. Входит в состав Калининского сельского округа.

География 
Населённый пункт расположен в северо-восточной части Краснодара. Посёлок делится на две части: центральную усадьбу учхоза и небольшое поселение, расположенные между собой на расстоянии 2,5 км по разным сторонам Восточного обхода Краснодара.

История 
Посёлок возник на базе животноводческого учебного хозяйства «Краснодарское», при Кубанском аграрном университете в северо-восточной части Краснодара. Своё современное название посёлок получил 11 марта 1977 года. Тогда Исполком горсовета присвоил наименования населенным пунктам, расположенным на территории Ленинского, Первомайского и Советского районов города Краснодара (ранее они числились «безымянно», как поселки различных хозяйств): Колосистый (посёлок опытно-производственного хозяйства КНИИСХ имени П. П. Лукьяненко), Березовый, Лазурный, Индустриальный, Российский, Победитель, Дружелюбный, Плодородный, Зональный, Знаменский и Зеленопольский. А 28 октября того же года получили ещё два поселка — Экспериментальный и Прогресс.

Население

Инфраструктура 
В посёлке функционируют школа № 38, детский сад № 17, поликлиника и Дом культуры. Также имеется православный храм .

Достопримечательности 
В посёлке расположен памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Улицы 
 Азовская улица
 Вишнёвая улица
 Восточная улица
 Дружбы улица
 Зелёная улица
 Ипподромная улица
 Красная улица
 Красноармейская улица
 Краснодарская улица
 Комссомольская улица
 Майская улица
 Мира улица
 Молодёжная улица
 Московская улица
 Невская улица
 Новая улица
 Октябрьская улица
 Первомайская улица
 Полевая улица
 Садовая улица
 Севастопольская улица
 Северная улица
 Советская улица
 Спортивная улица
 Студенческая улица
 Транспортная улица
 Уренгойская улица
 Черноморская улица
 Центральная улица
 Южная улица
 Южный переулок
 Юбилейная улица
 Ямбургская улица

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Краснодар